Popper: termine gergale con cui ci si riferisce a diversi nitriti alchilici nell'ambito del loro uso psicotropo.

Persone 
Amalia Popper – traduttrice italiana
David Popper – violoncellista e compositore ceco 
Frank Popper – storico dell'arte ceco
Julius Popper – ingegnere, esploratore e avventuriero argentino di origine rumena
Karl Popper – filosofo ed epistemologo austriaco, uno tra i più influenti filosofi del '900

Altro 
Pop X – gruppo musicale italiano